NACRA Sevens 2014 – jedenaste mistrzostwa strefy NACRA w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America Caribbean Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NACRA, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w Meksyku w dniach 3–4 grudnia 2014 roku. Areną zmagań był Campo Marte. Turniej służył również jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2015.

Informacje ogólne 
W turnieju rozegranym na znanym z zawodów jeździeckich Campo Marte wzięło udział dwanaście reprezentacji. W pierwszym dniu rywalizowały one w trzech czterozespołowych grupach o awans do najlepszej ósemki premiowanej udziałem w ćwierćfinałach, pozostała czwórka walczyła zaś w drugim dniu ponownie systemem kołowym o miejsca 9–12.

W zawodach triumfowali reprezentanci Gujany, którzy wraz z Meksykanami zyskali awans na Igrzyska Panamerykańskie 2015.

Pierwsza faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Druga faza

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn
2014 w rugby union
2014 w Ameryce Północnej
Sport w Meksyku (miasto)
Rugby union w Meksyku